Красноярка  () — посёлок в Амурском сельском поселении Усть-Коксинского района Республики Алтай России.

История

География 
Расположено в приграничной территории юго-западной части Республики Алтай в горно-степной зоне и находится у реки Красноярка.
Уличная сеть состоит из трёх географических объектов: ул. Красный Яр, ул. Луговая и ул. Полевая.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 % от общей численности населения в 59 жителей

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Животноводство.

Транспорт 
Выезд на автодорогу регионального значения «Подъезд Талда — Тюнгур (Природный парк „Белуха“)» (идентификационный номер 84К-134) (Постановление Правительства Республики Алтай от 12.04.2018 N 107 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»).

Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Коксинского района